Livingston County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Livingston County (Illinois) – okres státu Illinois
 Livingston County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Livingston County (Michigan) – okres státu Michigan
 Livingston County (Missouri) – okres státu Missouri
 Livingston County (New York) – okres státu New York

Externí odkazy